Mokánszki Norbert (Nyíregyháza, 1989. július 9. –) magyar labdarúgócsatár.

Források 
Mokánszki Norbert adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVSC labdarúgói
A Létavértes labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek